«Шла́ки» в организме («зашлакованность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, означающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Представителями нетрадиционной медицины предлагается применять очистку от «шлаков» или детокс () для лечения различных болезней. Сторонники теории шлаков предлагают различные методики такой очистки, в том числе потенциально опасные для здоровья: голодание (Г. П. Малахов), клизмы, гидроколонотерапия и другие.

Учёные и организации здравоохранения подвергают резкой критике концепцию «зашлакованности» организма из-за отсутствия научного обоснования и доказательств её утверждений. Термин «шлаки» обычно так и остаётся неопределённым, механизм их накопления не разъясняется, а признаки других патологических процессов и состояний, как правило, выдаются за проявления накопления токсинов в организме пациента. Британская организация  назвала некоторые детокс-диеты и коммерческие продукты «пустой тратой времени и денег», в то время как Британская ассоциация диетологов назвала эту идею «чушью» и «маркетинговым мифом».

Историческая справка 
Рассматривая традиционные индуистские методы лечения аюрведы, можно найти параллели между детоксикацией и практикой под названием «панчакарма» (переводится с санскрита как «пять шагов [очищения]»). С другой стороны, возникновение практики детоксикации в западном мире восходит к концу XIX века. Примерно тогда возникли разнообразные гипотезы, согласно которым работа кишечника и почек заключается исключительно в накоплении токсинов и периодическом их выведении из организма, подобно канализационным системам. И далее по аналогии проводилась параллель между необходимостью периодической очистки канализационных путей от скопившейся на стенках грязи и необходимостью очистки организма от отходов жизнедеятельности. И хотя длительный запор и недостаточный диурез действительно являются патологическими процессами, связанными с задержанием продуктов жизнедеятельности организма, следует понимать, что детоксикация обычно подразумевает применение мочегонных и/или слабительных средств вне зависимости от наличия указанных патологий.

Термин «зашлакованность» возник по аналогии со шлаком на стенках доменных печей или топки, который обязательно образуется при циклах сгорания угля. Таким образом, «очистка от шлаков» подразумевает регулярную процедуру, подобную очистке печей от шлака. Впервые подобную практику очистки от шлаков использовал немецкий врач начала XX века , предлагавший для этого практику голодания.

Несмотря на то, что доказательная медицина отказалась от идеи детоксикации, представления о ней сохранилась в народной медицине и среди практиков альтернативной медицины. Представления о внутреннем очищении возродились вместе с бурным развитием альтернативной медицины в 1970-х и последующих годах; они остаются ненаучными и анахроничными. Некоторые лидеры и участники движения защитников окружающей среды стали обосновывать полезность детокс-диет в рамках защиты своих политических идей.

Концепция 
Нет ясности как в определении веществ, обозначаемых как «шлаки», так и в отношении мер, которые следует считать «очисткой» от них. Под детоксикацией обычно понимают определённые меры, используемые в контексте альтернативной медицины, которые обобщаются под термином процедуры очистки, например банки, кантаридные пластыри, клизмы, лечение потоотделением (в саунах и банях), слабительные, диуретики, а также голодание. Некоторые сторонники концепции «зашлакованности» утверждают, что они также могут удалять ртуть (например, из зубных пломб из амальгамы), вакцины или другие «шлаки».

Виды и практики детоксикации

Детокс-диеты 

Термин «детокс-диеты» означает такие диеты, которые, как утверждается, обладают эффектом детоксикации. В рамках концепции «зашлакованности» считается, что бо́льшая часть продуктов питания содержит загрязнители: ингредиенты, считающиеся ненужными для поддержания жизнедеятельности человека, такие как усилители вкуса, пищевые красители, пестициды и консерванты. Учёные и врачи, сторонники доказательной медицины, обычно рассматривают «детокс-диеты» как безвредные (если они не приводят к дефициту питательных веществ), но оспаривают их терапевтическое значение и необходимость из-за отсутствия данных, подтверждающих эффективность этих диет. Если человек страдает серьёзным заболеванием, вера в эффективность детокс-диеты может привести к задержке или отказу от поиска эффективного лечения. 

Детокс-диеты могут включать в себя потребление крайне ограниченного набора продуктов (только вода или сок — например, форма голодания, известная как голодание на соке), исключение некоторых продуктов и даже макронутриентов (например, жиров) из рациона или исключение обработанных пищевых продуктов. Детокс-диеты часто содержат большое количество клетчатки. Сторонники концепции «зашлакованности» утверждают, что это заставляет организм «сжигать» жиры, высвобождая накопленные в нём «токсины» в кровь, а далее они могут быть выведены через кожу, мочу, фекалии и через лёгкие посредством дыхания. По утверждению приверженности этой концепции, такие явления, как изменение запаха тела, доказывают эффективность детокс-диет. Общепринятая медицинская точка зрения состоит в том, что здоровый организм обладает всеми необходимыми механизмами детоксикации. В краткосрочной перспективе такая детокс-диета может привести разве что к снижению веса из-за строгого ограничения калорийности, однако после возвращения к обычному питанию может наблюдаться увеличение веса. Хотя кратковременное голодание в течение одного дня вряд ли причинит вред, длительное голодание (как рекомендуется в рамках некоторых детокс-диет) может иметь опасные последствия для здоровья или даже привести к летальному исходу.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории токсиколог и научный журналист А. В. Водовозов отмечает, что различные процедуры, называемые чисткой от шлаков, в реальности лишь создают видимость очистительной процедуры — например, популярный в народе метод чистки печени в домашних условиях: приём на ночь оливкового масла и лимонного сока (по П. Брэггу), после чего наутро выходят «камни», якобы жёлчные или . На самом деле это смесь слизи, непереваренного масла и желчных пигментов, обработанных лимонным соком.

Очищение толстой кишки 
Очищение толстой кишки включает в себя введение клизмы, содержащей немного хлорида натрия, а иногда экстракты кофе и других трав для удаления остатков жизнедеятельности, которые, по мнению сторонников, остаются в толстой кишке, вызывая неспецифические симптомы и общее недомогание. В то же время здоровому человеку, не имеющему проблем с перистальтикой кишечника, нет необходимости очищения толстого кишечника от фекалий — продукты жизнедеятельности своевременно и полностью покидают организм через естественный акт дефекации.

Данный метод может быть потенциально опасным при неправильном применении.

Очистка от тяжёлых металлов 

Практики детокс-терапии иногда советуют удалять зубные пломбы для выведения тяжёлых металлов из организма, несмотря на то что большинство современных пломб изготавливаются без применения ртути и других тяжёлых металлов. В исследовании, опубликованном в , говорится, что «удаление хороших пломб — это не просто пустая трата денег… в некоторых случаях это может привести к потере зубов, потому что, когда пломбы высверливаются, вместе с ними удаляется часть окружающей ткани зуба».

В некоторых случаях сторонники концепции «зашлакованности» заявляют о поступлении в организм тяжёлых металлов через инъекции (в том числе вакцины), хирургические шовные материалы (особенно хромированный кетгут), металлические конструкции и другие. В таком случае под «шлаками» имеются в виду тяжёлые металлы, способные, по мнению сторонников, к биоаккумуляции в тканях организма. «Очистка», таким образом, заключается, собственно, не в их выведении, а в отказе от медицинского вмешательства (например, от прививок, хирургических операций, приёма препаратов и т. д.). В качестве аргумента часто приводится тиомерсал, который используется как консервант в вакцинах и якобы приводит к увеличению риска возникновения аутизма у детей. В настоящее время установлено, что никакой связи между развитием аутизма и наличием тиомерсала в прививках нет. Концентрация тиомерсала в вакцинах строго контролируется и на несколько порядков меньше, чем необходимо для оказания токсического эффекта и биоаккумуляции. Так, в одной стандартной прививочной дозе содержится 50 мкг тиомерсала, а, по данным ВОЗ, человек ежедневно получает в среднем 2,4 мкг ртути ежедневно (главным образом с пищей, с питьевой водой и с вдыхаемым воздухом). Таким образом, поступление ртути от одной стандартной прививочной дозы эквивалентно примерно 20 дням обыкновенного поступления ртути в организм. Кроме того, поступление ртути из некоторых так называемых «полезных» продуктов происходит в дозах иногда гораздо бо́льших, чем в вакцинах: в консервированном тунце содержится 560 мкг/кг, в жареном палтусе — 188 мкг/кг, в варёном лососе и креветках — 15 мкг/кг.

Устройства «дезинтоксикации» 

Сторонниками концепции «зашлакованности» рекламируются определённые устройства, которые якобы выводят токсины из организма. Одно из таких устройств представляет собой ванночку для ног с использованием слабого электрического тока, другое — небольшие липкие подушечки, накладываемые на кожу (обычно на ступню). В обоих случаях выделение предполагаемого коричневого «токсина» происходит с небольшой задержкой. В случае с ванночкой для ног «токсин» на самом деле представляет собой небольшое количество ржавого железа, выделяющегося из электродов при окислении железа под действием электрического тока, а липкие подушечки меняют свой цвет из-за окисления ингредиентов подушечек в ответ на влажность кожи. В обоих случаях одни и те же изменения цвета происходят независимо от того, соприкасается ли вода или пластырь с кожей (чтобы произошли такие изменения цвета, требуется только влага, и это доказывает, что изменение цвета не является результатом какого-либо процесса детоксикации организма).

Детокс-препараты 

Вкупе с детокс-диетами сторонники концепции зашлакованности предлагают специализированные препараты «дезинтоксикации», которые могут быть как настоящими лекарствами (например, диуретики и слабительное), так и БАДами различного происхождения или вовсе препаратами сомнительного происхождения и свойства. Последние два варианта чаще всего сочетаются с рекламой продукции компаний, занимающихся сетевым маркетингом в сфере пищевых добавок. Данные фирмы также могут активно пропагандировать очистку от шлаков, предлагая для этого свою продукцию.

Подобные препараты чаще всего представляют собой таблетки или капсулы для перорального употребления, реже встречаются растворы для приёма внутрь и ректальные (вагинальные) свечи. Состав продукта может очень широко варьироваться — от высушенной зелёной массы каких-либо растений (или их экстрактов) до полного отсутствия предполагаемого действующего компонента как такового (см. Гомеопатия).

Такая практика очистки от шлаков содержит в себе наиболее явную коммерческую составляющую, поскольку предполагает рекламу и продажу продукции конкретных фирм. Те, в свою очередь, могут вносить существенный вклад в формирование подобных псевдонаучных концепций с целью реализации своего товара, создавая специализированные сайты и блоги в интернете, где повествуется о причинах и последствиях «зашлакованности» организма, объясняется польза применения детокс-препаратов.

Критика

Несостоятельная научная база 
Авторы обзора клинических данных о детокс-диетах, проведённого в 2015 году, пришли к выводу: «В настоящее время нет убедительных доказательств в поддержку использования детокс-диет для контроля веса или выведения токсинов. Принимая во внимание финансовые затраты для потребителей, необоснованные заявления и потенциальные риски для здоровья, связанные с детокс-продуктами, они не должны применяться медицинскими работниками и должны подлежать независимой нормативной проверке и мониторингу». 

Продукты и диеты для детоксикации и всевозможные «методики» по очищению организма от токсинов подвергаются критике по причине отсутствия доказательной базы, в частности из-за неверной предпосылки о якобы существующих и накапливающихся «токсинах», а также из-за подмены понятий — существует доказанная научная концепция о процессе детоксикации, т. е. внутренних механизмах разрушения и обезвреживания различных токсических веществ в организме, которая не имеет ничего общего с «детоксикацией» из альтернативной медицины. По данным клиники Майо, понятие «токсинов» обычно остаётся неуточнённым, и у пациентов, получающих такое «лечение», практически невозможно найти признаки накопления токсинов. Согласно информационному бюллетеню Британской ассоциации диетологов (BDA), «Вся идея детоксикации — ерунда. Организм — это хорошо развитая система, которая имеет свои собственные встроенные механизмы для детоксикации и удаления отходов и токсинов». В отчёте The Voice of Young Sciences  делается вывод, что термин «детоксикация» используется различными медицинскими фирмами по-разному, большинство из них не предоставили никаких доказательств в поддержку своих утверждений. С другой стороны, в организме человека существуют эффективные системы детоксикации, самостоятельно справляющиеся с токсическими метаболитами.

Несмотря на отсутствие научного обоснования, концепция очистки организма от шлаков остаётся популярной в некоторых кругах, а продажа средств для «детоксикации» достаточно прибыльна. Как и в случае с некоторыми другими альтернативными методами лечения, её предполагаемая эффективность объясняется астротурфингом, эффектом плацебо, психосоматическими улучшениями или естественным выздоровлением от болезни, которое произошло бы и без такого «лечения».

В России 
Концепция шлаков в организме скептически воспринимается и российским научным сообществом. Доктор медицинских наук профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, сотрудник НИИ питания РАМН Б. П. Суханов и кандидат медицинских наук заведующий отделением Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН А. М. Кочетков указывают на отсутствие корректных доказательств существования шлаков (в том смысле, который вкладывается в это понятие сторонниками концепции о необходимости «очистки») как таковых. Нормальный, здоровый организм не накапливает вредных веществ, а сторонники «теорий очищения» и продавцы средств «для очистки организма» просто постулируют существование шлаков, не утруждаясь доказательствами.

Примечания

Литература 
 
 
 

Альтернативная медицина
Шлаки в организме
Неакадемические направления исследований в медицине